Ryan Flinn (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été choisi au ,  au total par les Devils du New Jersey au repêchage d'entrée de 1998. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Bulldogs de Hamilton au poste d'ailier gauche.

Statistiques 

| 1996-1997 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ|| 23 || 3 || 2 || 5 || 66 || 2 || 0 || 0 || 0 ||0
|-  
| 1997-1998 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ|| 59 || 4 || 12 || 16 || 217 || 15 || 1 || 0 || 1 || 63
|- 
| 1998-1999 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ|| 44 || 3 || 4 || 7 || 195 || 23 || 2 || 0 || 2 || 37
|-  
| 1999-2000 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ|| 67 || 14 || 19 || 33 || 365 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ|| 57 || 16 || 17 || 33 || 280 || 9 || 1 || 1 || 2 || 43
|- 
| 2001-2002 || Kings de Los Angeles || LNH|| 10 || 0 || 0 || 0 || 51 || - || - || - || - || -
|-  
| 2001-2002 || Royals de Reading || ECHL|| 20 || 1 || 3 || 4 || 130 || - || - || - || - || -
|- 
| 2001-2002 || Monarchs de Manchester || LAH|| 37 || 0 || 1 || 1 || 113 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-  
| 2002-2003 || Monarchs de Manchester || LAH|| 27|| 2 || 2 || 4 || 95 || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || Kings de Los Angeles || LNH|| 19 || 1 || 0 || 1 || 28 || - || - || - || - || -
|-  
| 2003-2004 || Monarchs de Manchester || LAH|| 59 || 3 || 5 || 8 || 164 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2004-2005 || Monarchs de Manchester || LAH|| 14 || 1 || 1 || 2 || 112 || - || - || - || - || -
|-  
| 2005-2006 || Monarchs de Manchester || LAH|| 6 || 0 || 1 || 1 || 36 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Kings de Los Angeles || LNH|| 2 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -
|-  
| 2006-2007 || Rampage de San Antonio || LAH|| 61 || 2 || 4 || 6 || 166 || - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008 || Falcons de Springfield || LAH|| 24 || 0 || 1 || 1 || 82 || - || - || - || - || -
|-  
| 2007-2008 || Bears de Hershey || LAH|| 17 || 3 || 0 || 3 || 53 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2008-2009 || Bulldogs de Hamilton || LAH|| 52 || 2 || 2 || 4 || 122 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-  
| 2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH|| 20 || 2 || 2 || 4 || 74 || - || - || - || - || - 

| 31 || 1 || 0 || 1 || 84 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Royals de Reading
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des IceHogs de Rockford